Филипп Анджей Качмарек (); род. 22 ноября 1966, Познань) — польский политик, с 2004 депутат Европейского парламента, доктор гуманитарных наук (политология, Университет Адама Мицкевича), кандидат исторических наук (исторический факультет, Университет Адама Мицкевича), академический преподаватель (Познанский экономический университет).

Политика

Местное самоуправление 
В начале 90-х был председателем Независимого союза студентов. В 1994 году стал соучредителем объединения «Молодые демократы». Будучи депутатом Сейма первого созыва (1991—1993), был членом парламентской комиссии по вопросам Европейского Соглашения. В 2001 году был одним из основателей Познанской «Гражданской платформы». Один из основателей клуба советников «Гражданской платформы» в городском совете Познани и Познанской структуры «Гражданской платформы». В 1998—2002 годах он был членом совета Познани и занимал пост заместителя президента Познани. В 2003 году организовал с нуля Бюро европейских фондов в Познани и стал его первым директором. С 2010 он является главой «Гражданской платформы» города Познань.

Европа 
Проблемами европейской интеграции занимается в течение многих лет. Будучи депутатом в 1992 году, предложил во время парламентских дебатов, чтобы Польша подала заявку на полное членство в Европейских сообществах. В 1993 году он стал соучредителем ассоциации, которая преобразовалось в центр европейской науки и образования в Познани. В 1996 году соинициировал создание «Международного дома молодёжных встреч» в Микушево. До февраля 2007 года он был президентом «Ассоциации независимых инициатив» в Микушево. Ассоциация организовала, в частности, «Встречу молодёжи Европы» (Познань, 2003). В 1996 году он был лауреатом Немецкого фонда Маршалла в Соединенных Штатах Америки.

Европейский парламент 
С 2004 года он был депутатом Европейского парламента, где, как и все члены «Гражданской платформы», принадлежит Европейской народной партии. В настоящее время координатор группы ЕНП в Комитете по развитию, который предоставляет помощь развивающимся странам и содействует переходу к демократии в этих странах. Также является членом Комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов.

В 2009 году его работа в Комитете по развитию была оценена, и он получил премию — лучший депутат Европейского парламента в категории политики развития.

Он является членом делегации по связям с Панафриканским парламентом, делегации Совместной парламентской ассамблеи «стран АКТ-ЕС», а также заместителем члена делегации по связям с Израилем.

Он является членом 5 интергрупп:
 Интергруппа Тибет
 Интергруппа по проблемам старения
 Интергруппа Спорт
 Интергруппа Urban
 Интергруппа SME

Он принадлежит к восьми парламентским группам:
 Группа ЕП по проблемам Бирмы
 Ассоциация европейских парламентариев с Африкой — AWEPA
 Группа ЕП по дружбе с Тайванем
 Интергруппа ЕП Союз регби
 Клуб пива ЕП
 Рабочая группа — Европейская комиссия по эпилепсии
 Рабочая группа по вопросам цыган
 Группа по дружбе ЕС и Непала

В рамках ЕНП действует как:
 Член политического бюро ЕНП
 Член группы бюро (Office)
 Координатор Комитета по развитию
 Координатор АКТ — ЕС
 Член SME Circle (занимается решением вопросов малых и средних предприятий. Группа является единственной политической группой в Европарламенте, которая полностью признает роль малых и средних предприятий в качестве субъектов, создающих рабочие места в Европе)
 Член Европейской народной партии по вопросам межкультурного диалога и по делам религии.

Частная жизнь 
Его жена — Беатрис Маховска-Качмарек, журналист. Сын Игнатий — учащийся гимназии.

Ссылки 
 Профиль на сайте Европейского парламента 
 Сайт о депутатах Сейма первого созыва  
 Filip Kaczmarek — официальный сайт